Donauniederung oder Donautiefland (in der Regel eine Donautiefebene) 

 bezeichnet entweder allgemein eine Niederung oder ein Tiefland entlang der Donau, oder speziell: 
 eine Niederung in Bayern, siehe Donauniederung (Bayern)
 eine Niederung in der Slowakei, siehe Donautiefland (Slowakei)
 einen Teil der Großen Ungarischen Tiefebene in Ungarn und Serbien, siehe auch Donautiefland (Serbien)
 ist die serbische Bezeichnung für den Teil des Pannonischen Beckens, der auf dem Gebiet Serbiens liegt
 ist die bulgarische Bezeichnung für den südlichen Teil der Walachischen Tiefebene, Donautiefebene (Bulgarien)

Siehe auch:
Donauebene